Гуостагальское староство () — одна из 8 административно-территориальных единиц Пакруойского района, Шяуляйского уезда Литвы. Административный центр — деревня Гуостагалис.

География 
Расположено в  на севере Литвы, в восточной части Пакруойского района.

Граничит с Линкувским староством на западе, Кловайняйским — на юге, Жеймяльским — на севере, Вашкайским староством Пасвальского района — на востоке, и Йонишкельским апилинкским староством Пасвальского района — на юге.

Население 
Гуостагальское староство включает в себя 25 деревень.

Примечания 

Староства Пакруойского района